— японский роман, автором которого является Гакуто Микумо, а иллюстратором — Маняко. Публиковался в журнале Dengeki Bunko с мая 2011 года. Манга-адаптация начала выпускаться в августе 2012 года издательством ASCII Media Works в журнале Dengeki Daioh. С 2013 года по 2014 был выпущен аниме-сериал.

Сюжет 
Действие происходит в альтернативной реальности, где давно признано существование демонов; в тихом океане есть даже остров — «Итогамидзима», где демоны являются полноценными гражданами и обладают равными с людьми правами. Однако существуют и люди-маги, которые ведут охоту на них, в частности, на вампиров. Обыкновенный японский школьник по имени Акацуки Кодзё по непонятной причине превратился в «чистокровного вампира», четвёртого по числу. За ним начинает следовать молодая девушка Химэраги Юкина, или «шаман клинка», которая должна следить за Акацуки и убить его в случае, если он выйдет из-под контроля.

Список персонажей 
  — главный герой истории, со стороны кажется обыкновенным японским школьником. Является четвёртым «истинным вампиром», сила каждого из которых равна целой армии, но пока не умеет использовать свою силу, так как на момент начала событий стал вампиром 3 месяца назад. От своих друзей скрывает вампирскую сущность, так как когда-то был человеком. Когда Кодзё возбуждается, у него начинается носовое кровотечение. Известно, что Кодзё заключил сделку с предыдущим истинным вампиром Авророй Флорестиной и в наследство от неё получил 12 фамильяров, которые однако не подчиняются Кодзё из-за того, что он долгое время отказывался пить кровь. По мере развития сюжета Кодзё удаётся по очереди призывать новых фамильяров, для одного даже требуется выпить кровь 2-х человек. Однако, они признают Кодзё своим хозяином когда тот пьёт кровь Юкины. Также он может подчинить себе фамильяров противника, если выпьет его крови. Несмотря на свои новоприобретенные силы, юноша старается жить обычной жизнью и не афишировать свою природу. В будущем Кодзё станет мужем Юкине и у них родится дочь. Сэйю: Ёсимаса Хосоя.
  — главная героиня. Агент секретной службы Королевских львов, созданной национальной комиссией по безопасности. Сирота и с детства готовилась как агент. В мирной жизни ориентируется слабо. Так, например, она принимает клюшку для гольфа за разновидность оружия. В то же время несмотря на то что является на два года младше (14л) Кодзё, уже имеет полное школьное образование. Юкина была послана наблюдать за Кодзё, которого ей описали как холодного, бессердечного монстра. Вскоре, однако, она убедилась что её подопечный имеет мало общего с этим описанием. Дабы иметь возможность наблюдать за ним, она поселилась в квартире по соседству. Из-за необходимости постоянно держать Кодзё под наблюдением, Юкина не может даже самостоятельно отлучиться в магазин и в таких случаях Кодзё приходится её сопровождать. Благодаря этому Юкина очень близка со своим подопечным и даже позволяет ему пить свою кровь. Хотя она не знает этого, на самом деле она была послана к Кодзё именно с этой целью — стать его кровавым партнёром и по возможности его девушкой. В будущем Юкина станет женой Кодзё и у них родится дочь. Сэйю: Риса Танэда.
  — подруга Кодзё. Получает хорошие оценки. Гениальный программист, хакер, работает в крупной корпорации. Позже узнаёт о том, что Кодзё является вампиром, а Юкине — шаманом. Тайно влюблена в Кодзё, хотя и признаёт, что он относится к ней только, как к подруге. Является жрицей грешного бога. Сэйю: Асами Сэто.
  — друг Кодзё, поначалу кажется, что он является обыкновенным школьником, но на деле является сильным магом-друидом тайно наблюдает за Кодзё. С помощью магии может наблюдать за людьми в радиусе всей территории школы. Может усиливать свою способность, употребляя специальные таблетки. Позже начинает активно помогать Кодзё. Сэйю: Рёта Осака.
  — младшая сестра Кодзё. Весёлая и легкомысленная девушка. Не знает, что Кодзё является вампиром, и часто навещает его. Учится в одном классе с Юкине. Боится демонов из-за того, что в прошлом оказалась смертельно раненой из-за них. Сэйю: Рина Хидака.
  — боевой маг с прозвищем «ведьма пустоты» и учитель Кодзё в школе, одна из немногих, кто знает, что он один из истинных вампиров. 26 лет, но выглядит как ребёнок. Невероятно сильна и опытна, выступает в качестве наблюдателя, выступает против организации «Король Лев», но терпимо относится к Юкине. Сэйю: Хисако Канэмото.
 Рудольф Остах — боевой жрец из Православной Церкви Лотарингии, экзорцист из Западной Европы, мечтающий вернуть артефакт, реликвию его церкви — «правую руку святого», украденную и принесённую в жертву архитектором острова Итагами Сэнро для укрепления его (острова) основы. Сэйю: Кэнта Миякэ.
 Астарте — совершенный гибрид фамильяра и гомункула, созданный Рудольфом (а так фамильярами владеют только вампиры), сначала служит Рудольфу, но позже становится прислугой у Нацуки. Сэйю: Юка Игути.
 Саяка Кирисака — близкая подруга Юкины из организации Король Лев. Первоначально постоянно злилась на Кодзё за его близость с Юкиной, но позднее стала испытывать к нему романтические чувства. Как и в случае Юкины, на самом деле Саяка была послана что бы стать вторым кровавым партнёром и супругой Кодзё. Сэйю: Икуми Хаяма.
 Дмитрий Ватлер — также известный как «Лорд Ардеал», чистокровный вампир, который является прямым потомком первого прародителя. Он был влюблён в предыдущего четвёртого прародителя Аврору, и поэтому заинтересовался в Кёдзе после её смерти. Он становится послом после инцидента Налакувера. Сэйю: Юки Оно.
 Канон Канасэ — подруга Нагисы, посещающая ту же школу, что и Юкина. По словам Ля Фолии, Канон — внебрачная дочь её деда, что делает Канон тетей Ля Фолии. Видит в Кёдзе образ брата и человека, на которого можно положиться; возможно, имеет чувства к нему. Сэйю: Канаэ Ито.
 Ля Фолия Риавейн — принцесса Альдегир. Она преследовала Магнуса Крафта ради крови для королевской семьи Альдегира. Позже она стала третьим кровным партнёром Кёдзе, чтобы активировать его третьего фамильяра и спасти Канон. Ля Фолия испытывает очень сильные чувства к Кёдзе. В OVA она сказала, что не выйдет замуж ни за кого, кроме Кёдзе. Сэйю: Саори Ониси.
 Рэйна Акацуки — дочь Кёдзе и Юкины, которая отправилась на 20 лет назад в прошлое, обладает теми же силами, что и Кёдзе и Юкина. Сэйю: Кана Асуми.
 Моэги Акацуки — дочь Асаги и Кёдзе. Была ответственна за отправку Рэйны на 20 лет назад в прошлое, чтобы та преследовала искусственного магического зверя. Сэйю: Минами Цуда.
 Юма Токоёги — подруга детства Кёдзе, с коей он играл в баскетбол. Также дочь Аи Токоёги, колдуньи из Нотарии, которую она хочет освободить из тюрьмы, для этого завладела телом Кёдзе. После возвращения в своё тело оставила своё главное предназначение. Сэйю: Юми Утияма.
 Ая Токоёги — мать Юмы и колдунья из Нотарии. Находилась в заключении внутри тюремного барьере Итогами, поэтому создала Юму и запрограммировала её, дабы та в будущем освободила её.
 Могвай — искусственное интеллектуальное программное обеспечение разработки Асаги Айбы, которое используется для взлома обеспеченных брандмауэров или обновления всех данных, что происходят вокруг острова. Сэйю: Синдзи Кавада.
 Юмэ Эгути — юная девушка суккуб. На протяжении долгого времени находилась взаперти, чтобы взять под контроль Левиафана. Была спасена Кодзё, после чего сильно привязалась к нему. Сэйю: Нао Тояма.
 Кираха Кисаки — надзирательница Юмэ. Позже помогает Кодзё освободить Нагису. Сэйю: Юкио Фудзи.

Ранобэ

Манга

Аниме-сериал

Список серий аниме

Список серий OVA

Список серий Strike the Blood OVA II

Список серий Strike the Blood OVA III

OVA II

Список серий Strike the Blood OVA IV

Список серий Strike the Blood OVA Final

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме 
 Аниме на сайте ASCII Media Works 
 Манга на сайте Dengeki Bunko 
В базах данных

 Рецензии
 Рецензия аниме-сериала на сайте Anime News Network.
 Рецензия аниме-сериала на сайте THEM Anime.
 Рецензия аниме-сериала на сайте UK Anime Network.
 Рецензия первой серии аниме-сериала на сайте The Fandom Post.

Мультсериалы о вампирах